Горлец — название ряда лекарственных растений:
 Горец птичий
 Змеевик большой